Kabinett Ferry steht für folgende Kabinette von Frankreich:

 Kabinett Ferry I (1880–1881)
 Kabinett Ferry II (1883–1885)